Okręty US Navy o nazwie USS "Illinois", pochodzącej od stanu Illinois:
 Pierwszy "Illinois" był slupem wojennym o napędzie śrubowym, którego stępkę położono, ale nigdy nie został ukończony.
 Drugi "Illinois" (BB-7) był okrętem głównym pancerników typu Illinois, który był w służbie ponad pół wieku i został ostatecznie przemianowany na "Prairie State"
 Trzeci "Illinois" był trawlerem o napędzie dieslowskim nabytym przez Marynarkę, później został przemianowany na "Albatross" (AM-71) i był wykorzystywany jako trałowiec.
 Czwarty "Illinois" (BB-65) miał być pancernikiem typu Iowa, ale jego budowa została przerwana przed wodowaniem.
Illinois